Incipit Satan — пятый студийный альбом норвежской блэк-металической группы Gorgoroth, вышедший в 2000 году.

Об альбоме

Музыка 
На этом альбоме группа сильно экспериментировала со звучанием, в результате чего альбом довольно далеко отошёл от традиционного блэк-метала. В некоторых песнях были добавлены электронные эффекты, наравне со скримингом вокалист Гаал использовал чистый вокал с элементами декламации. Однако при этом гитарист группы Торментор отмечает, что музыка альбома является чистым блэк-металом, никогда ещё не бывшим столь сатанинским. Также музыка альбома отличается намного лучшим качеством записи по сравнению с предыдущими работами коллектива.

Лирика 
По словам Торментора альбом является прямым продолжением предыдущего альбома Destroyer: «Это новая концепция сатанизма, возведённая на старом фундаменте».

Оформление 
Для создания обложки альбома был привлечён профессиональный художник-оформитель. В качестве основы рисунка обложки использовалась иллюстрация к книге Фридриха Ницше Так говорил Заратустра, на которой изображены соратники Заратустры орёл и змея.

Список композиций 
 «Incipit Satan» 04:33
 «A World to Win» 03:43
 «Litani Til Satan» 04:33
 «Unchain My Heart» 04:47
 «An Excerpt Of X» 05:50
 «Ein Eim Av Blod Og Helvetesild» 03:09
 «Will To Power» 04:28
 «When Love Rages Wild In My Heart» 05:43

Участники записи 
 Гаал (Кристиан Эйвинд Эспедал) — вокал
 Инфернус (Роджер Тиегс) — гитара
 Торментор (Болло Хейердал) — гитара
 Кинг ов Хелл (Том Като Виснес) — бас-гитара
 Sersjant (Эрленд Эриксен) — ударные

Примечания 

Альбомы Gorgoroth
Альбомы 2000 года
Альбомы Nuclear Blast Records